Колодинка — топоним.

 Колодинка — село в Красноярском крае.
 Колодинка — река в Вологодской области.